Das ATP-Turnier von São Paulo (offiziell: Banespa Open) war ein Tennisturnier, das zwischen 1991 und 1993 in São Paulo stattfand. Das Turnier war Teil der International Series, der niedrigsten Kategorie innerhalb der ATP Tour.

Geschichte 
Es war das Nachfolgeturnier von in Itaparica. Die ersten beiden Austragungen wurden auf Hartplatz gespielt, die letzte Austragung 1993 auf Sand.

Siegerliste

Einzel

Doppel

Weblinks 
 Profil des Turniers auf der Website der ATP (englisch)

 
Sao Paulo
Erstveranstaltung 1991
Letzte Veranstaltung 1993